La minaccia (The Red Menace), film del 1949 diretto da R.G. Springsteen,
La minaccia (La menace), film del 1961 diretto da Gérard Oury,
La minaccia (La menace), film del 1977 diretto da Alain Corneau,
La minaccia, film documentario del 2007 diretto da Silvia Luzi e Luca Bellino.
La minaccia La minaccia romanzo del 2015 di Hanne Holt pubblicato da Einaudi nel 2016